Charles Messier, een Franse astronoom
 Messierobject, een van de door Messier gecatalogiseerde objecten
 Messier (inslagkrater), een krater op de maan
 Messier (automerk), een voormalig Frans automerk